Dinamo Tbilisi este un club de fotbal din Tbilisi, Georgia. Fondat în 1925, este unul dintre cele mai puternice cluburi din regiunea caucază.

Printre cele mai semnificative premii din tabloul clubului se află trofeul european dobândit de echipa de fotbal prin câștigarea Cupei Cupelor în 1981, învingând echipa Carl Zeiss Jena din Germania de Est cu scorul de 2-1 în finala de la Düsseldorf.

Palmares 

 Cupa Cupelor UEFA
   (1)  1981

Umaglesi Liga / Erovnuli liga
   (19)  1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2005, 2008, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020, 2022 (Record)
   (6)  2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 20017, 2018 (Record)
   (3)  2000, 2001, 2002 
 
 Cupa Georgiei
   (10)  1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2003, 2004, 2009, 2013 (Record)
   (2)  1998, 2010

 Supercupa Georgiei
   (5)  1996, 1997, 1999, 2005, 2008 (Record)
   (2)  1998, 2009

 Cupa CSI
     (1)  2004
   (1)  1995

 Liga Superioară a URSS
     (2)   1964, 1978
   (5)   1939, 1940, 1951, 1953, 1977
   (13)  1936 (toamnă), 1946, 1947, 1950, 1959, 1962, 1967, 1969, 1971, 1972, 1976 (primăvară), 1976 (toamnă), 1981 (Record)

 Prima Ligă Sovietică (nivel 2)
   (1)  1936

 Cupa URSS
       (2)  1976, 1979
     (6)  1936, 1937, 1946, 1960, 1970, 1980

 Cupa Progresului
       (1)  1984

Evoluții în competițiile europene

Rezultate europene

Clasamentul UEFA al cluburilor

Golgheteri pe sezoane

Jucători notabili

URSS
  Kakhi Asatiani
  Aleksandr Chivadze
  Avtandil Chkuaseli
  Vitaly Daraselia
  Revaz Dzodzuashvili
  Otari Gabelia
  Valery Gazzaev
  Vladimir Gutsaev
  Anzor Kavazashvili
  Shota Khinchagashvili
  Nodar Khizanishvili
  Murtaz Khurtsilava
  David Kipiani
  Vakhtang Koridze
  Tamaz Kostava
  Sergei Kutivadze
  Manuchar Machaidze

  Mikheil Meskhi
  Slava Metreveli
  Givi Nodia
  Ramaz Shengelia
  Tengiz Sulakvelidze
  Guram Tskhovrebov
  Ramaz Urushadze
 / Omari Tetradze
 /// Akhrik Tsveiba
 / Kakhaber Tskhadadze
  Shota Arveladze
  Giorgi Demetradze
  Alexander Iashvili
  Kakhaber Kaladze
  Temuri Ketsbaia
  Georgi Kinkladze
  Levan Kobiashvili

Antrenori 

 Viacheslav Soloviov (1967–68)
 Gavriil Kachalin (1971–72)
 Alexander Kotrikadze (1973)
 Givi Chokheli (1974)
 Mikhail Yakushin (1974–75)
 Nodar Akhalkatsi (1976–83)
 David Kipiani (1984–85)
 Nodar Akhalkatsi (1985–86)
 Kakhi Asatiani (1987–88)
 Germann Zonin (1988)
 David Kipiani (1988–91)
 Revaz Dzodzuashvili (1992)
 Givi Nodia (1992–94)
 Temur Chkhaidze (1994)
 Sergo Kutivadze (1994–95)
 Vaja Jvania (1995)
 David Kipiani (1996–97)
 Nodar Akobia (1998)
 Murtaz Khurtsilava (1998–99)
 Johan Boskamp (1 aprilie 1999–Dec 31, 1999)
 Gia Geguchadze (1999)

 Otar Korghalidze (1999–00)
 Jemal Chimakadze (2000)
 Revaz Arveladze (2000–01)
 Gocha Tkebuchava (2001)
 Givi Nodia (2001)
 Ivo Šušak (Jan 1, 2002–27 aprilie 2004)
 Gia Geguchadze (1 iulie 2004 – 30 iunie 2005)
 Kakhaber Tskhadadze (Feb 28, 2005–Dec 31, 2005)
 Andrei Chernyshov (Jan 23, 2006–25 mai 2006)
 Kakha Kacharava (2006)
 Dušan Uhrin (14 iulie 2006 – 30 mai 2008)
 Rainer Zobel (10 iunie 2008 – 23 martie 2009)
 Kakha Kacharava (23 martie 2009–Dec 1, 2010)
 Tamaz Samkharadze (Dec 1, 2010–Dec 31, 2010)
 Kakha Kacharava (2010–11)
 Alex Garcia (1 iunie 2011–Jan 30, 2012)
 Giorgi Devdariani (Jan 31, 2012–17 aprilie 2012)
 Nestor Mumladze (18 aprilie 2012 – 22 iunie 2012)
 Dušan Uhrin, Jr. (22 iunie 2012–Dec 5, 2013)
 Malkhaz Zhvania (Dec 12, 2013–)

Note

Legături externe 

 Official website
 dinamo fans official website
 http://wildstat.com/p/7001/club/GEO_Dinamo_Tbilisi
 http://wildstat.com/p/7001/club/URS_Dinamo_Tbilisi

d
d
d